Podon är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Liljeborg 1853. Podon ingår i familjen Podonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladfotingar
Podon